B2C ist die Abkürzung für:

 B2C-Gleichrichter, eine elektrische Schaltung
 Business-to-Consumer, Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen und Privatpersonen

B2C